Stéphane Ostrowski, (Bron, Francia, 17 de marzo de 1962), es un exjugador y exentrenador de baloncesto francés que medía 2.05 cm y cuya posición en la cancha era la de ala-pívot.

Clubes 
1982-85 LNB. Le Mans Sarthe Basket
1985-92 LNB. CSP Limoges
1992-95 LNB. Olympique Antibes
1995-98 LNB. Cholet Basket
1998-99 LNB. Olympique Antibes
1999-01 LNB. Élan Sportif Chalonnais
2001-05 LNB. Olympique Antibes

Palmarés 
Liga de Francia: 4
CSP Limoges:   1987-88, 1988-89, 1989-90.
Olympique 'Antibes: 1994-95
Copa de baloncesto de Francia: 1
Cholet Basket: 1998
 Recopa: 1
CSP Limoges: 1988

Enlaces externos 
 Ficha de Ostrowski en  sports-references

Baloncestistas de Francia
Entrenadores de baloncesto de Francia
Baloncestistas de la selección de Francia
Baloncestistas del CSP Limoges
Baloncestistas del Cholet Basket
Baloncestistas del Paris Basket Racing
Baloncestistas del Le Mans Sarthe Basket
Baloncestistas del Élan Sportif Chalonnais
Baloncestistas del Olympique Antibes